Gradmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Gradmann (1893–1962), Schweizer Architekt
 Christoph Gradmann (* 1960), deutscher Historiker und Medizinhistoriker in Oslo
 Dietrich Gradmann (1940–2022), deutscher Biophysiker
 Eugen Gradmann (1863–1927), deutscher Pfarrer, Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Gertrud Gradmann (1890–1965), deutsche Kunsthistorikerin und Autorin, verheiratete Gertrud Kauffmann
 Hans Gradmann (1892–1983), deutscher Botaniker
 Johann Jakob Gradmann (1750–1817), deutscher Geistlicher, Theologe und Pädagoge
 Robert Gradmann (1865–1950), deutscher Pfarrer, Geograph, Botaniker und Landeskundler
 Stefan Gradmann (* 1958), deutscher Bibliothekar und Bibliothekswissenschaftler
 Wilhelm Gradmann (1909–1982), deutscher Untersturmführer an der Einwandererzentralstelle, später politischer Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung

Siehe auch:
 Robert-Gradmann-Medaille